Eilberg ist der Ortsname von:

 Eilberg (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eilberg (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern

Eilberg ist der Familienname von:

 Joshua Eilberg (1921–2004), US-amerikanischer Politiker